USAC pode definir:

 United States Auto Club - corpo de aprovação do automobilismo nos Estados Unidos
 União Suzano Atlético Clube - clube de futebol da cidade de Suzano, São Paulo